Een prostitutiegebied (ook rosse buurt, of hoerenbuurt) is een gebied of wijk waar prostitutie wordt bedreven. In Nederland zijn de Wallen in Amsterdam de bekendste rosse buurt.

Zie raamprostitutie voor een compleet overzicht van gebieden in Nederland met prostitutie.

Bekende prostitutiegebieden
In deze lijst staan bij veel landen alleen buurten waar de westerse man komt voor prostitutie. De lokale en niet-westerse mannen hebben in veel landen, vooral in Azië, andere buurten waar zij hun prostitutie zoeken.

Afrika

Egypte
 Wagh el Birket – Caïro

Marokko
 Avenue Lalla Yacout – Casablanca
 Petit Socco – Tanger

Zuid-Afrika
 Hillbrow – Johannesburg
 Point Road – Durban

Australië en Oceanië

Australië (land)
 St. Kilda – Melbourne
 Kings Cross – Sydney

Azië

Cambodja
 Svay Pak – Phnom Penh

China
 Dashilan – Peking

Hongkong
 Wanchai – Hongkong

India
 Kamathipura – Mumbai

Indonesië
 Blok M – Jakarta
 Batam

Japan
 Kanazuen – Gifu
 Kabukicho – Tokio
 Roppongi – Tokio
 Yoshiwara – Tokio (in de Edoperiode)

Zuid-Korea
 Itaewon – Seoel

Pakistan
 Hira Mandi – Lahore

Singapore
 Geylang – Singapore
 Orchard road – Singapore

Thailand
 Patpong – Bangkok, Thailand
 Nana Plaza – Bangkok, Thailand
 Soi Cowboy – Bangkok, Thailand
 Gedeeltes langs Sukhumvit in Bangkok (soi 1 tot 33) vindt straatprostitutie plaats.
 Gedeeltes langs Thanon Witthayu bij het Lumphini park vindt straatprostitutie plaats.
 Pattaya, Thailand

Europa

België
 Aarschotstraat – Brussel
 Glazenstraatje – Gent
 Schipperskwartier – Antwerpen
 Hazegras – Oostende
 Luikersteenweg ('Chaussée d'Amour') – Brustem, Sint-Truiden
 Staatsbaan – Assent, (Bekkevoort)
 Kortrijkse Steenweg (baan van Sint-Martens-Latem naar Deinze)
 Kontich/waarloos baan van Walem naar  Antwerpen
Rue Marnix - Seraing.

Duitsland 
 Bruchstrasse – Braunschweig
 Helenenstrasse – Bremen
 Bahnhofsviertel – Frankfurt am Main
 Reeperbahn – Hamburg
 Lupinenstrasse – Mannheim
 Rampenloch – Minden
 Hauptbahnhof – München (weg)
 Vulkanstrabe (Duisburg)
Im Winkel Bochum
Antoniusstraße – Aken

Engeland
 Kings Cross – Londen
 Piccadilly Circus – Londen (weg)
 Soho – Londen
 Hockley Village – Nottingham
 Millbay – Plymouth
 Union Street – Plymouth (weg)

Frankrijk
 Boulevard de Clichy – Parijs
 Quartier Pigalle – Parijs
 Rue Saint Denis - Parijs

Hongarije
 József körút/Rákóczi tér – Boedapest (weg)

Italië
 Navigli – Milaan (weg)
 Via Nazionale – Florence
 Piazza Vittorio Emmanuele – Rome

Luxemburg
 Gare – Luxemburg

Nederland
 Achterdam – Alkmaar
 Prostitutiegebieden in Amsterdam – Amsterdam
 Spijkerkwartier – Arnhem (voormalig)
 Westervoortse Dijk - Arnhem
 Geleenstraat – Den Haag
 Doubletstraat – Den Haag
 Bokkingshang – Deventer
 Baekelandplein - Eindhoven
 Nieuwstad – Groningen
 Begijnhof – Haarlem
 Munnikstraat - Heerenveen (voormalig)
 Prostitutie in Leeuwarden – Leeuwarden
 Zandpad – Utrecht (voormalig)
 Hardebollenstraat – Utrecht (voormalig)
 Nieuwe Markt - Nijmegen
 Woudestein - Rotterdam

Oostenrijk
 Gürtel – Wenen

Portugal
 Intendente – Lissabon
 Cais do Sodré – Lissabon

Servië
 Picin Park – Belgrado

Spanje
 Raval/Barri Xines – Barcelona
 Calle Luna – Madrid

Tsjechië
 Perlovka – Praag (weg)

Zweden
 Rosenlundsgatan – Göteborg
 Malmskillnadsgatan – Stockholm

Noord-Amerika

Mexico
 La Merced – Mexico-Stad
 Zona Rosa – Mexico-Stad
 Zona Norte – Tijuana

Verenigde Staten
 The Block – Baltimore, Maryland
 Combat Zone – Boston, Massachusetts (weg)
 Scollay Square – Boston, Massachusetts (weg)
 Venus Alley – Butte, Montana (weg)
 The Levee – Chicago, Illinois
 Sunset Boulevard – Hollywood, Californië
 Western Avenue – Hollywood, Californië
 Hotel Street – Honolulu, Hawaï
 Storyville – New Orleans, Louisiana (weg)
 Tenderloin – New York, New York (weg)
 Times Square – New York, New York (weg)
 Northern Liberties – Philadelphia, Pennsylvania (weg)
 Marcy Street – Portsmouth, New Hampshire (1890–1912)
 Commercial Street – Salt Lake City, Utah (weg)
 Sepulveda Boulevard – San Fernando Valley, Californië
 Barbary Coast – San Francisco, Californië (weg)
 Tenderloin – San Francisco, Californië
 Beacon Street – San Pedro, Californië (weg)
 The Reservation – Waco, Texas (weg)
 14th Street – Washington D.C. (weg)
 Vermont Ave, NW – Washington D.C.

 1